Луи́ Галле́ () — франкоязычные имя и фамилия. Известные носители:
 Галле, Луи (1812—1887) — бельгийский художник.
 Галле, Луи (1835—1898) — французский писатель и либреттист.